Sauverny puede referirse a: 

 Sauverny, comuna de Ain (Francia).
 Sauverny, aldea de la comuna de Versoix en Ginebra  (Suiza).